Liisanluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Liisanluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Liisanluoto (ö i Norra Karelen, Joensuu), 

Robotskapade Finlandförgreningar